Bahri – dynastia mameluków w Egipcie
 Chartum Północny – miasto w Sudanie
 arabskie imię męskie